Schönbergalm steht für:

 Schönbergalm (Obertraun), 1340 m, ehemalige Alm im Dachsteingebirge im Gemeindegebiet von Obertraun. Mittelstation der Dachstein Krippenstein-Seilbahn
 Schönbergalm (Dienten am Hochkönig), 1500 m, Alm am Südfuß des Hochkönigs im Gemeindegebiet von Dienten am Hochkönig